Franklin Pierce – 14. prezydent USA
 Hawkeye Pierce – lekarz wojskowy służący w Korei, bohater filmu MASH i serialu pod tym samym tytułem
 Paul Pierce – koszykarz amerykański 
Miejscowości w USA:
 Pierce – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Pierce – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Clearwater
 Pierce – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Pierce
 Pierce – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
Gminy w USA:
 Pierce (ang. Pierce Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Pierce (ang. Pierce Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Pierce (ang. Pierce Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Pierce (ang. Pierce Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Pierce (ang. Pierce Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Pierce (ang. Pierce Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Pierce (ang. Pierce Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Pierce (ang. Pierce Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
 Pierce (ang. Pierce Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Pierce (ang. Pierce County) – w stanie Wisconsin